Ненов може да се отнася за:
 Банчо Ненов (1880 – 1939), български политик
 Владимир Ненов (р. 1977), български режисьор
 Георги Ненов (1862 – 1935), български архитект
 Димитър Ненов (1901 – 1953), български композитор
 Добрин Ненов (р. 1942), български футболист
 Иван Ненов (1902 – 1997), български художник
 Максим Ненов (1870 – 1903), български революционер
 Никодим Ненов (1940 – 2018), български художник
 Стоян Ненов (?), български фотограф
 Тодор Ненов (1885 – 1973), български офицер
 Тодор Ненов (учител) (1832 – 1883), български просветен деец
 Юрдан Ненов (1825 – 1903), български просветен деец